Конста́нция Тулу́зская (, ; около 1180 — после 12 мая 1260) — королева Наварры, жена короля Санчо VII Сильного.

Констанция была дочерью графа Раймунда VI Тулузского) и его второй жены Беатрисы де Безье.

В 1195 году она вышла замуж за Санчо VII Наваррского, однако в 1200 году они развелись. После аннулирования брака Констанция снова вышла замуж за Пьера V де Бермона, сеньора Андюза.

Во втором брака Констанция имела нескольких детей:
 Пьер (1204 — после 18 октября 1254), преемник отца
 Раймунд, предок баронов де Флорак
 Бермонд, предок баронов де Кейла
 безымянная дочь, выданная за Гуго де Мирабель
 Беатрикс, жена Арно де Рокфайль
 Сибилла (ум. после 9 июня 1279), жена Барраля де Бо, по линии которого её потомками были Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская

Примечания 

Королевы Наварры
Супруги правителей XII века